Den nezávislosti může znamenat:
 Den vzniku samostatného československého státu (vznik ČSR, 1918)
 Den obnovy samostatného českého státu (vznik ČR, 1993)
 Den nezávislosti (Spojené státy americké) – americký státní svátek slavený 4. července
 Seznam dnů nezávislosti podle zemí
 Den nezávislosti (film)